BRFC – skrót odnoszący się do brytyjskich klubów piłkarskich:
 Berwick Rangers F.C. – szkocki klub piłkarski
 Blackburn Rovers F.C. – angielski klub piłkarski
 Bristol Rovers F.C. – angielski klub piłkarski